Соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на «Арене Кариока 3». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 19 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся китайский фехтовальщик Лэй Шэн. На этот раз он уступил уже в 1/16 финала французу Эрванну Ле Пешу.

Золото выиграл 24-летний итальянец Даниэле Гароццо.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование 
Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)